Hawaiian kan syfta på:

 Hawaiian – invånare i delstaten Hawaii
 Hawaiian Airlines – ett amerikanskt flygbolag med bas på Honolulu International Airport, Oahu, Hawaii
 Hawaiian Beaches – en stad i Hawaii County, Hawaii
 Hawaiian Gardens, Kalifornien – en stad (city) i Los Angeles County, i delstaten Kalifornien
 Hawaiian Lake – en sjö i Kanada
 Hawaiian musik – traditionell eller nutida musik från Hawaii
 Hawaiian Paradise – en amerikansk komedi-musikalfilm från 1966, originaltitel Paradise, Hawaiian Style
 Hawaiian Paradise Park –  en stad i Hawaii County, Hawaii
 Baywatch: Hawaiian Wedding – en amerikansk TV-film från 2003